Але́сь Гару́н (псевдоним, настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Пруши́нский (); 11 марта (27 февраля) 1887, Новый Двор — 28 июля 1920, Краков) — белорусский поэт, писатель, публицист, автор Нашей Нивы, деятель «Белорусского возрождения».

Биография 
Родился Алесь 11 марта 1887 года в фольварке Новый Двор (ныне в черте Минска) в пролетарской католической семье. В пять лет научился читать по-русски и по-польски, в семь пошёл учиться в приходское училище, а потом — в минскую школу ремесленных учеников, где проявился его талант краснодеревщика. В 1902 году окончил учёбу и получил квалификацию мастера-столяра. Некоторое время работал в мастерских и на предприятиях Минска.  

В 1904 году вступил в Партию социалистов-революционеров, стал активным агитатором среди молодежи. В это время он начал пробовать писать собственные произведения.

В 1907 году за свою активную деятельность был арестован в Минской подпольной типографии, а в 1908-м сослан в Сибирь. Жил в Иркутской губернии, занимался столярной и плотничной работой.

С 1914 года работал водолеем на реке Лене, в это время завершил сборник «Материнский дар».

В 1915 году Алесь переехал в Бодайбо, работал на золотых приисках Ленского золото-промышленного округа.

В 1917 делегат 2 съезда белорусов-беженцев в Москве, съезда народов в Киеве.

В сентябре 1917 году вернулся в Минск, включился в общественную работу, хотя сильно подводило здоровье. Был избран членом Центрального комитета Белорусской социалистической громады, Председателем Временного Белорусского Национального комитета, сопредседателем 1 Всебелорусского съезда, редактировал газету «Белорусский путь», работал в детских приютах.

В Минске он работал в редакции газеты «Вольная Беларусь» вместе с Язэпом Лёсиком.

24 октября 1919 года вошёл в состав Белорусской военной комиссии, которая формировала белорусские части польских вооружённых сил, работал над созданием армейского устава. Приветствовал военачальника Юзефа Пилсудского, выразил благодарность за изгнание большевиков, которых считал российскими империалистами, и надежду на добрососедские отношения.

В последние годы жизни Гарун тяжело болел туберкулёзом. Ему приходилось писать в постели, так как сидеть за столом было тяжело. Близкие друзья уговорили поэта бросить работу и поехать лечиться за границу.

Алесь Гарун умер 20 июля 1920 года и был похоронен на Раковицком кладбище в Кракове, Польша.

Творчество 
Сборник лирики «Матчын дар» (Минск, 1918) создавался в Сибири. Состоит из трёх разделов («Роднаму краю», «На чужыне», «Праявы роднага»). Тематика сборника: духовные устремления личности, неутомимой в познании правды, судьба Родины и её народа. Лирический герой осмысляет собственный жребий в контексте его предначертанности, покорности и протеста против неё.

В стихотворениях сборника отражены различные мотивы. Распутье в жизни героя и однозначность христианско-духовного выбора («На смерць», «Ноч», «Хрыстос нарадзіўся! Хрыстос нарадзіўся!..», «Навука».). Герой желает одиночества, противится недоле, тоскует по родной земле; явления природы оттеняют его смятение («Літанне Адзіноце», «Слабасці», «Восень», «Журба»). Литературно-эстетические мотивы: истоки и перспективы литературного творчества, относительность представлений о приемлемой жизни («Людзям», «Паэту», «Эх, сягоння ў гэту ночку…», «Думкі — дыяменты, краскі жыцця…», «Матчын дар», «Жыццё»). Патриотические мотивы: восторги и грёзы о родном крае, стремление восславить его («Роднаму краю», «Начныя думкі»), надежды на «пробуждение» к лучшей жизни («Як надарыцца мінута…», «Мілая, родная старонка-маці!..», «Хай не льюцца дажджы цёмна-хмарныя…»), заброшенность и моментная безнадежность («Ваўкалакі», «Мае думкі»), обличение противников белорусского возрождения («Юдам»), язык — условие сохранения нации («Ты, мой брат, каго зваць Беларусам…», «Песня-звон»).

Представлена проблема познания и постижимости мира, перехода одной экзистенционной формы в другую (стихотворения «Nocturno», «Адбітак», «Як ліст вярбінкі маладой…», «Нязнаны госць», «Ідуць гады»).

Гарун известен, кроме того, как автор пьес для детского театра, в которых, по мнению критики, проявил исключительно тонкое понимание детской души. («Жывыя казкі для дзіцячага тэатру» 1920)

Проза Алеся Гаруна преимущественно выходила под псевдонимом І. Жывіца. (Живица — девичья фамилия его матери.)

В публицистике осуждал национальную и земельную политику большевиков, нерешительность и «анахроничность» Рады БНР, польский шовинизм. Автор антивоенных стихотворений.

История публикаций 
«Матчын дар» (Мінск 1918) издан в типографии Якова Гринблата на деньги Народного секретариата. После второго минского издания, с 1929 по 1988 годы Гаруна не печатали в СССР. Третье минское издание (1988) с предисловием Василя Быкова. Эмигранты издали поєзию Гаруна в оригинале и в английском переводе Веры Рич (Нью-Йорк—Мюнхен, 1962 и Лондон, 1982). Гарун готовил ещё сборник «Новая песьня», но не успел завершить работу.

Книги 
 Избранные произведения ()
 Материнский дар ()
 Сердцем услышан звон ()

Рассказы 
 Первый снег ()
 Пан Шабуневич ()
 Молодое ()
 Человек без крови ()
 Праздник ()
 Пьеро и Коломбина ()

Память 

В Минске одна из улиц названа в честь Алеся Гаруна (Фрунзенский район).

Примечания

Ссылки 
 Алесь Гарун * Біяграфія
 ГАРУН Алесь

Литература 
 Общие обзоры белорусской литературы Е. Ф. Карского, М. И. Горецкого, М. Н. Пиотуховича.
 Боричевский Е. И. журнал «Узвышша». 1928. Ї 2.
 
 

Эсеры-максималисты
Сосланные в Сибирь
Члены Белорусской социалистической громады
Поэты по алфавиту
Поэты Белоруссии
Публицисты Белоруссии
Поэты Российской империи
Белорусские поэты
Белорусские писатели
Драматурги по алфавиту
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Белоруссии
Детские писатели XIX века
Детские писатели XX века
Писатели XX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Раковицком кладбище
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании